Thaiane Anjos (Manaus, 22 de setembro de 1988) é uma atriz brasileira. Mudou-se para o Rio de Janeiro aos 17 anos para estudar artes cênicas. Fez cursos com os diretores Daniel Hertz, Márcio Libar e Vicente Barcelos. Participou da companhia de teatro "Os Inomináveis" e, com eles, fez a peça "Refluxo", dirigida por Renato Rocha em parceria com João Madeira, Rafael Senna e Babu Santana. Ficou em cartaz no Rio de Janeiro com a peça "Origami", "Homologado" e o infantil "O Rei Leão", entre outros.

Sua primeira participação na TV foi na Rede Globo, na minissérie "Louco por Elas", escrita por João Falcão. Em seguida, fez participações em novelas como "Flor do Caribe", "Além do Horizonte" e "Malhação". Já fez merchandising, participou de esquetes, fez dublagem em filmes para Netflix, gravou filme e clipe. Cursou teatro na extinta UniverCidade e se formou na Escola Técnica de Artes Dramáticas Martins Penna. Morando em Portugal, fez seu primeiro trabalho em 2017 na novela Ouro Verde, de Maria João Costa. Hoje está terminado seu projeto como autora de peça infantil em parceria com a cantora Nuria Mallena e está no ar na novela Valor da Vida, nova produção da TVI.

Ligações externas 

 
 http://thaianeanjos.wixsite.com/site/

Atrizes do Amazonas
Naturais de Manaus
Nascidos em 1988
Atrizes do Brasil